

Новоозерне — село, Китмановський район, Алтайський край

Новоозерне — смт, Автономна Республіка Крим, Євпаторійська міська рада
 Новоозерне — село, Одеська область, Ізмаїльський район